Wuyue oder Wu Yue steht für:

 Wuyue-Reich (), einen historischen Staat (907–978) in China
 Wuyue-Sprache (), auch: Wu (Sprache) () genannt, eine Regionalsprache in China
 Wu Yue (), fünf heilige Berge – siehe Heilige Berge in China
 Wu Yue (Tischtennisspielerin) (* 1990), amerikanische Tischtennisspielerin